Кислино — деревня в Новосельском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 
Деревня Митровка, состоящая из 21 крестьянского двора упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

КИСЛИНО — деревня принадлежит дочери господина Чеблакова, число жителей по ревизии: 90 м. п., 112 ж. п. (1838 год)

Как деревня Митровка из 21 двора она отмечена на карте профессора С. С. Куторги 1852 года.

КИСЛИНО — деревня господина Можайского, по просёлочной дороге, число дворов — 28, число душ — 77 м. п. (1856 год)

КИСЛИНО — деревня владельческая при речке Руйке, число дворов — 28, число жителей: 82 м. п., 80 ж. п.; Часовня православная (1862 год) 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Выскатской волости 1-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года деревня входила в Кислинское сельское общество.

Согласно карте Петроградской и Эстляндской губерний 1919 года деревня называлась Кислена.

По данным 1933 года деревня Кислино входила в состав Савиновщинского сельсовета Рудненского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Кислино входила в состав Новосельского сельсовета Кингисеппского района.

По данным 1973 и 1990 годов года деревня Кислино входила в состав Новосельского сельсовета Сланцевского района.

В 1997 году в деревне Кислино Новосельской волости проживали 20 человек, в 2002 году — 25 человек (русские — 96 %).

В 2007 году в деревне Кислино Новосельского СП проживали 24 человека, в 2010 году — 14 человек.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части района на автодороге  (Сижно — Будилово — Осьмино).

Расстояние до административного центра поселения — 3 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Сланцы — 39 км.

Деревня находится на левом берегу реки Руя.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района